Personen
 Jekaterina Michajlovna Maslova (Katjoesja Maslova) - fictief personage uit de roman van Lev Tolstoj "Opstanding"
 Gali Semjonovna Maslova (1904–1991) - Sovjet historicus en etnograaf 

 Plaatsen
 Maslova (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Maslova (Sverdlovsk) - dorp in de Russische oblast Sverdlovsk
 Maslova (Tjoemen) - dorp in de Russische oblast Tjoemen

 Zie ook
 Maslov (doorverwijspagina)